Whitney Franker (2001-) une actrice néerlandaise ;
 Stanley Franker (1945-) sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas en Coupe Davis.